Strada europea E27 – strada europea che collega Belfort ad Aosta
 E27 – Standard Edison (medium o normale) corrispondente ad un diametro di 26-27 mm
 E27 – negli scacchi, codice ECO di alcune linee della variante Sämish della difesa Nimzo-indiana